Виктор Мироненко:
 Мироненко, Виктор Андреевич (род. 1946) — украинский политик, депутат Украины 3 и 4 созывов.
 Мироненко, Виктор Арсентьевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Мироненко, Виктор Иванович (род. 1953) — советский и российский политик, историк.
 Мироненко, Виктор Михайлович (1929—2018) — советский государственный и партийный деятель.